Protágoras puede referirse a:

 Protágoras, filósofo griego del siglo V a. C.
 Protágoras (diálogo), uno de los diálogos de Platón, en el que Sócrates habla con Protágoras.
 Protágoras, un cráter de la Luna
 Paradoja de Protágoras, un problema lógico cuya formulación se atribuye al filósofo del mismo nombre.